Genaux ist der Familienname folgender Personen:

 Régis Genaux (1973–2008), belgischer Fußballspieler
 Vivica Genaux (* 1969), US-amerikanische Mezzosopranistin